Urugua-í puede referirse a:

 Provincia de Misiones 
Arroyo Urugua-í, o Grande, llamado así para diferenciarlo del topónimo Uruguay, es un curso de agua ubicado en la provincia de Misiones, Argentina que desagua en el río Paraná;

Parque provincial Urugua-í, un área natural protegida ubicada en la Provincia de Misiones en Argentina. Se halla al norte de la provincia, entre las localidades de Comandante Andresito, San Antonio, y Bernardo de Irigoyen, contiguo al sector sudeste del parque nacional Iguazú;

Paisaje protegido Lago Urugua-í, área natural protegida ubicada en cercanías de la localidad de Puerto Libertad, en el departamento Iguazú;

Represa de Urugua-í, que fue realizada para aprovechar un gran salto de agua en uno de los arroyos más caudalosos de la provincia de Misiones, Argentina. El aprovechamiento hidroeléctrico del arroyo Urugua-í es el mayor emprendimiento civil realizado hasta el momento en el interior de la provincia de Misiones; o

Salto Urugua-í, una cascada ubicada en el municipio de Puerto Libertad, Provincia de Misiones, Argentina.